Heist peut faire référence à :
 Heist, section de la commune belge de Knokke-Heist, en Flandre-Occidentale ;
 Heist, commune allemande de l'arrondissement de Pinneberg, en Schleswig-Holstein ;
 Heist-op-den-Berg, commune belge de la province d'Anvers.
 Heist (A964), un ancien dragueur de mines côtier belge de type MSC (Mine Sweeper Coast).